Havslange kan have flere betydninger:
 Havslange (serpent) – vandlevende giftsnoge (Elapidae).
 Havslangen – havslangen eller søslangen, stjernebillede på den sydlige himmelkugle